Пасько́ — українське прізвище.

В 
 Пасько Володимир Васильович (1946) — український військовик-медик, письменник, державний діяч. Доктор медичних наук, професор, почесний академік АН ВШ України.
 Пасько Володимир Феодосійович (1976) — український економіко-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Г 
 Пасько Григорій Михайлович (1962) — офіцер російського флоту, військовий журналіст, поет, правозахисник-еколог.

Є 
 Пасько Євдокія Борисівна (1919) — Герой Радянського Союзу.

І 
 Пасько Ігор Миколайович (1969—2022) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пасько Ігор Сергійович (1956—2011) — український дипломат, посол України у Пакистані.
 Пасько Ігор Трохимович (1940) — український філософ, професор.

М 
 Пасько Микола Федорович (1918—1982) — радянський військовий льотчик. Герой Радянського Союзу.

Р 
 Пасько Роман Михайлович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Пасько Сергій Олексійович (1954) — український дипломат і політик, посол України в Йорданії, народний депутат II скликання.

Я 
 Пасько Ярослав Ігорович — український вчений, доктор філософських наук.

Див. також 
 Пащенко
 Пащук
 Касько

Українські прізвища